Das AEGON Classic 2012 war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Birmingham. Es ist als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2012. Das Turnier findet zeitgleich mit dem Turnier in Bad Gastein vom 11. bis zum 18. Juni 2012 statt.

Titelverteidigerin im Einzel ist Sabine Lisicki, die im letzten Jahr Daniela Hantuchová im Finale in zwei Sätzen besiegte.
Titelverteidigerinnen im Doppel ist die Paarung Wolha Hawarzowa / Alla Kudrjawzewa die das italienische Doppel Sara Errani / Roberta Vinci bezwingen konnten.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Birmingham